«Everytime We Touch» puede referirse a:

Música 
Álbumes
 Everytime We Touch (2006), álbum de Cascada.
Canciones
 "Everytime We Touch" (1992), canción de Maggie Reilly.
 "Everytime We Touch" (2006), canción de Cascada.
 "Everytime We Touch" (2008), canción de David Guetta.